Sistema informativo agricolo nazionale, strumento AGEA attraverso il quale viene attuato il processo di "telematizzazione" nella gestione dei servizi realizzati
 Servizio igiene alimenti e nutrizione, uno dei quattro servizi del dipartimento di prevenzione